Деси (Перник, 29. октобар 1979) је уметничко име бугарске поп-фолк певачице Десислава Божидарова-Ковачка.

Дискографија

Албуми 
 -{24 карата}- (1996)
 -{Ранена душа}- (1998)
 -{Хубава-опасна}- (1999)
 -{Ангелска жена}- (2000)
 -{Имам само теб}- - са  Тони Стораро (2001)
 -{Деси}- (2006)

Спотови 

Рођени 1979.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи